Iván Rodríguez puede referirse a:

 Iván Rodríguez Castillo, futbolista peruano;
 Iván Rodríguez Ramallo, atleta español;
 Iván Rodríguez, actor colombiano;
 Iván Rodríguez, exjugador de baloncesto español;
 Iván Rodríguez, beisbolista puertorriquense; 
 Iván Rodríguez, practicante de taekwondo salvadoreño.